Номука () — небольшой остров в островной группе Номука (Королевство Тонга), которая, в свою очередь, является частью группы Хаапай.

География 

Площадь острова составляет 7,12 км². В центре расположено озеро со слегка солоноватой водой.

История 
Номука был открыт 24 января 1643 года голландским путешественником Абелом Тасманом, который назвал его островом Роттердам. Впоследствии на Номука высаживались Джеймс Кук (в 1774 году), Уильям Блай.

Население 
В 2006 году численность населения Номука составляла 474 человек.

Экономика 
Основные занятия местных жителей — рыболовство, сельское хозяйство. Добраться до острова можно только водным путём.

Образование 
На острове действует две начальные школы, одна средняя школа и детский сад.

Примечания 

Острова Австралии и Океании
Острова Хаапай